Числа Стирлинга — комбинаторные понятия, введенные Джеймсом Стирлингом в середине XVIII века:
 Числа Стирлинга первого рода — количество перестановок порядка n с k циклами.
 Числа Стирлинга второго рода — количество неупорядоченных разбиений n-элементного множества на k непустых подмножеств.